

Ameublement et objets 
 Un tiroir est un élément coulissant dans un meuble.
 Le tiroir-caisse est un élément d'une caisse enregistreuse servant à ranger les espèces.

Autres significations 
 Une pièce à tiroirs, ou un roman à tiroirs, est une œuvre littéraire comportant des scènes ou des histoires particulières non nécessaire à l'intrigue générale.
 Un fond de tiroir désigne des choses vieilles et oubliées.
 Un nom à tiroirs est, familièrement, un nom à rallonges.
 En musique, on appelle tiroir la répétition de la dernière phrase du thème, une ou plusieurs fois, généralement à la fin du morceau.
 En informatique, un menu à tiroir est un bouton présent sur certain environnement graphique qui représente un .

Chemin de fer 
Dans le jargon ferroviaire, un tiroir désigne :
 dans une machine ou une locomotive à vapeur, une pièce mobile qui sert à distribuer la vapeur dans le cylindre,
 dans une gare ou un triage, un tiroir de manœuvre, une voie, généralement en impasse, servant à effectuer certaines manœuvres (changer le sens de marche d'un train, etc) sans encombrer la voie principale.
 Par extension, on dénomme parfois tiroir de sécurité, une voie anti-dérive.

Notes et références